Evanno est un patronyme porté notamment par :

 Brigitte Evanno (1955-), taekwondoïste française ;
 Philippe Evanno (1959-), historien français.